Kelk (bloem)
Calyx (geslacht), een sponzengeslacht